Die CA Tennis Trophy 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Oktober 2001 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, welcher anders als die CA Tennis Trophy, die zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brite Tim Henman, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Er verlor gegen Guillermo Cañas, der es selbst bis ins Finale schaffte. Dort setzte sich aber der an 6 gesetzte deutsche Vorjahresfinalist Tommy Haas durch. Er gewann damit seinen vierten Karrieretitel und den dritten Titel des Jahres.
Im Doppel gewannen Jewgeni Kafelnikow und Nenad Zimonjić im Vorjahr, von denen dieses Jahr nur Kafelnikow antrat und zum Auftakt ausschied. Im Finale setzten sich die Tschechen Martin Damm und Radek Štěpánek gegen die topgesetzte Paarung in zwei Sätzen durch. Für die Paarung war es der zweite gemeinsame Titel. Damm war das 20. Mal und Štěpánek das 4. mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Wien